Cerete (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo
 Cereté, een gemeente in het Colombiaanse departement Córdoba